Burr Oak puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Burr Oak (Iowa)
 Burr Oak (Kansas)
 Burr Oak (Míchigan)